Indonesisch voetbalelftal (mannen)
 Indonesisch voetbalelftal (vrouwen)